Женская сборная Латвии по кёрлингу представляет Латвию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Латвии ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2010, 2011, 2018—2019, 2022 сборная Латвии выступала в дивизионе «А», в 2002—2009, 2012, 2015—2017, 2021 в дивизионе «В». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

Ссылки 
 Латвия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Латвии

См. также 
 Мужская сборная Латвии по кёрлингу
 Смешанная сборная Латвии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Латвии по кёрлингу
 Сборная Латвии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Латвии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Латвии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Латвии по кёрлингу

Латвия
Кёрлинг в Латвии
Кёрлинг
Женский кёрлинг